est un arrondissement dans plusieurs villes japonaises :

 Izumi-ku (Sendai) ;
 Izumi-ku (Yokohama).